8-й чемпионат мира по санному спорту прошёл с 10 по 11 февраля 1962 года на санно-бобслейной трассе в Крынице-Здруй (Польша).

Одиночки (мужчины)

Одиночки (женщины)

Двойки (мужчины)

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты на сайте the-sports.org

1962
Чемпионаты мира в Польше
1962 год в спорте
Февраль 1962 года